Вильярехо-де-Монтальбан () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 65 км². Население — 66 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Покровителем города считается святой Рамон Нонато.

Население

Примечания

Ссылки 
 www.villarejodemontalban.com

Муниципалитеты Толедо